Kumpulrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kumpulrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,89), 
 Desa Kumpulrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 110,17), 
 Desa Kumpulrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,24), 
 Desa Kumpulrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,23, long 111,90), 
 Desa Kumpulrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,08, long 111,82), 

Robotskapade Indonesienförgreningar